Gustav von der Goltz ist der Name folgender Personen:

* Gustav von der Goltz (Landrat, 1799) (1799–1868), preußischer Landrat und Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung
 Gustav von der Goltz (General) (1801–1870), preußischer Generalleutnant
 Gustav von der Goltz (Landrat, 1831) (1831–1909), preußischer Landrat